Christophe Cocard, un footballeur français (1967).
 Œil au beurre noir, un symptôme de traumatisme.

 voir aussi 
 Cocarde